Долгорукий:
 Долгорукий, Георгий Александрович (более известен под фамилией Юрьевский; 1872—1913) — сын императора Александра II и княжны Е. М. Долгоруковой.
 
 
 Долгорукий, Сергей Александрович (15.05.1872—11.11.1933) — князь, генерал-майор свиты, в эмиграции возглавлял окружение вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.
 Долгорукий, Юрий (1090-е — 1157) — князь ростово-суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается основателем Москвы.



См. также 
 Юрий Долгорукий (значения)
 Долгоруков